

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Los Ebanos – CDP della contea di Hidalgo, Texas
 Los Ebanos – CDP della contea di Starr, Texas